Escurial kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Escurial (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Escurial de la Sierra (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Escurial (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar